USS Ashland war der Name zweier Schiffe der United States Navy:

USS Ashland (LSD-1), Typschiff der Ashland-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1969
USS Ashland (LSD-48), Schiff der Whidbey-Island-Klasse, in Dienst seit 1992

Ashland